Her Only Son (Son seul fils) est le titre de plusieurs films :
 Her Only Son, film muet britannique réalisé par Hay Plumb, sorti en 1912 ; 
 Her Only Son, film muet américain réalisé par Lem B. Parker, sorti en 1913 ;
 Her Only Son, film muet britannique réalisé par Gerald Lawrence, sorti en 1914 ;